-{Tetrapodomorpha}- (takođe poznati kao -{Choanata}-) su kladakičmenjaka koja se sastoji od tetrapoda (četvoronogih kičmenjaka) i njihovih najbližih sarkopterigijskih srodnika koji su bliže povezani sa živim tetrapodima nego sa ribama dvodihalicama.

Klasifikacija

Taksonomija 

Prema Bentonu iz 2004 i Švarcu iz 2012.

 Podklasa -{Sarcopterygii}-
 Infraklasa -{Tetrapodomorpha}-
 Red -{Rhizodontida}-
 Familija -{Sauripteridae}-
 Familija -{Rhizodontidae}-
 Nadred -{Osteolepidida}- (ili -{Osteolepiformes}-)
 Familija -{Canowindridae}-
 Familija -{Thysanolepidae}-
 Familija -{Tristichopteridae}-
 Red -{Osteolepiformes}- (ili -{Megalichthyiformesv)
 Familija -{Osteolepidae}-
 Familija -{Megalichthyidae}-
 Klada -{Eotetrapodiformes}-
 Klada -{Elpistostegalia}- (ili -{Panderichthyida}-)
 Klada -{Stegocephalia}-
 Familija -{Elpistostegidae}-
 Familija -{Whatcheeriidae}-
 Familija -{Colosteidae}-
 Nadfamilija -{Baphetoidea}-
 Nadklasa -{Tetrapoda}-

Odnosi 

Kladogram je baziran na filogenetičkoj analizi 46 taksona koristeći 204 karakteristike prema radu B. Švarca iz 2012.

Reference

Literatura 

 
 
 

Tetrapodomorpha